Фернандес де Паленсия, Диего или Диего Фернандес «Палентинец» () (около 1520, Паленсия, Испания — 1581, Севилья, Испания) — испанский искатель приключений, солдат, путешественник по Южной Америке и историк Перу.

Биография 

Диего Фернандес родился в Паленсии, обучался на священника, был чиновником-регистратором, но около 1545 оказался в Перу, где служил в королевской армии под началом Алонсо де Альварадо, капитан-генерала в Чаркасе. В 1553 году был нотариусом в Лиме. Андрес Уртадо де Мендоса, маркиз де Каньете (Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete), прибывший в качестве наместника Перу в 1555, предоставил Фернандесу место хрониста Перу с жалованьем в 600 песо в год, о чем ему была выдана Королевская Грамота от 12 июня 1559 года (и даже возвращался в Испанию на некоторое время, чтобы предоставить свою работу Президенту Совета Франсиско Тельо де Сандовалю /Francisco Tello de Sandoval/), и, находясь на этой должности, он написал книгу о мятеже Франсиска Эрнандеса Хирона (восставшего 27 ноября 1553 года), о восстании Гонсало Писарро, его казни, и об администрации Педро де ла Гаска. Всё это вышло под заглавием Первой и Второй части Истории Перу, напечатанной в Севилье в 1571 и посвященной королю Испании — Филиппу II.

Одним из яростных противников Диего Фернандеса был лиценциат Эрнандо де Сантильян (Hernando de Santillán), оидор в Аудиенции в Лиме, написавший около 1558 или 1559 года обширное и полное эрудиции Сообщение о правлении Инков.

В марте 1568 года Диего Фернандес получил иск от прокурора Совета Индий о возвращении 1000 песо, которые ему дал Маркиз, назначив Хронистом, но он не мог заплатить их.

Также в 1568 году Фернандес получил разрешение на печать своей книги и отпечатал 1500 экземпляров в 1571 году.

Произведения 

 История Перу, Севилья, 1571. Полное название которой: «Primera y Segunda parte de la Historia del Perú que se mandó a escribir a Diego Fernández, vecino de la ciudad de Palencia. Contiene la primera lo sucedido en la Nueva España y en el Perú sobre la execución de las nuevas leyes y el alzamiento y castigo que hizo el Presidente Gasca a Gonzalo Pizarro y sus secuaces. La segunda contiene la tiranía y el alzamiento de los Contreras y de Sebastián de Castilla y de Francisco Hernández Girón, con otros muchos acontecimientos y sucesos. Dedicada al Rey»,

состоявшая из двух частей:

 PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA DEL PERÚ (в свою очередь делившуюся на Книгу Первую и Книгу Вторую).
 SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA DEL PERÚ.

Она написана в ясном и лёгком для чтения стиле. Книга содержит много деталей, а поскольку у автора был доступ к переписке и к официальным документам, она, даже несмотря на его тенденциозность, является самым полным и правдивым описанием происшествий в Перу после конкисты, о которых он ведёт повествование. В основном посвящена завоеванию Новой Испании и Перу, и о цивилизации Инков содержит довольно мало сведений. Автор приводил факты только после тщательного их исследования, и потому появлявшиеся упрёки в нерадивости передачи истории Инков, могут считаться безосновательными.

Возможно, из-за наличия многочисленных правдивых сведений о событиях, Совет Индий запретил печатать и продавать его книгу в провинциях, находящихся в его юрисдикции. 16 мая 1572 хронист Лопес де Веласко (López de Velasco) попросил Совет Индий изъять экземпляры из продажи, якобы способствовавшие появлению мыслей о новых мятежах.

Его книга послужила источником для Инки Гарсиласо де ла Вега (ознакомился он с ней в Кордобе), в его «Подлинных Комментариях», где Гарсиласо безжалостно атакует его Историю и воодушевленно спорит по поводу некоторых персонажей.

Издания 

 PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA DEL PERÚ POR DIEGO FERNÁNDEZ VECINO DE FALENCIA. Libro I. BIBLIOTECA HÍSPANIA, CALLE DE SAN LORENZO, NÚM. 10, MADRID, 1913
 PRIMERA PARTE DE LA HISTORIA DEL PERÚ POR DIEGO FERNÁNDEZ VECINO DE FALENCIA. Libro II. BIBLIOTECA HÍSPANIA, CALLE DE SAN LORENZO, NÚM. 10, MADRID, 1914

Ссылки

См. также 

 Инка Гарсиласо де ла Вега

Путешественники по алфавиту
Путешественники XVI века
Хронисты Перу
Путешественники Испании